Der Begriff Historisches Zentrum bezieht sich auf:

 Historisches Zentrum (Berlin)
 Historisches Centrum Hagen
 Historisches Zentrum der Stadt Remscheid
 Historisches Zentrum der Stadt Salzburg
 Historisches Zentrum, ein Museum in Wuppertal, siehe Museum Industriekultur (Wuppertal)

Der spanischsprachige Begriff lautet Centro Histórico und bezieht sich auf:

 Centro Histórico (Arequipa), Arequipa
 Centro Histórico (Barranquilla), Barranquilla
 Centro Histórico (Cusco), Cusco
 Centro Histórico (Guatemala-Stadt), Guatemala-Stadt
 Centro Histórico (Lima), Lima
 Centro Histórico (Mexiko-Stadt), Mexiko-Stadt
 Centro Histórico (Quito), Stadtteil von Quito und eine Parroquia urbana in der Verwaltungszone Manuela Sáenz im Kanton Quito der ecuadorianischen Provinz Pichincha